L'Envers du paradis est une chanson de Jenifer extraite de son quatrième album studio, Appelle-moi Jen (2010). Le morceau est sorti en tant que second single de l'album le . Il se hisse à la  du top singles la première semaine.

Liste des pistes 

Single musical sorti en 2011
Chanson interprétée par Jenifer
Single publié par Mercury Records